South Devon Railway steht für: 

 South Devon Railway (1844), eine Bahngesellschaft, die in die Great Western Railway aufging
 South Devon Railway (1991), eine Museumseisenbahn